В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New England 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)

 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New England